Brandon McMillan (né le  à Delta, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 

En 2008, il est choisi par les Ducks d'Anaheim, en tant que . En 2009, il dépasse le plateau des 200 match en saison régulière dans la Ligue de hockey de l'Ouest. En 2010, il devient régulier dans la LNH

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007|| Rockets de Kelowna || LHOu || 55|| 2|| 10|| 12|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Rockets de Kelowna || LHOu|| 71|| 15|| 26|| 41|| 56|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2008-2009|| Rockets de Kelowna || LHOu|| 70|| 14|| 35|| 49|| 75|| 22|| 0|| 5|| 5|| 20
|-
| 2009-2010|| Rockets de Kelowna || LHOu|| 55|| 25|| 42|| 67|| 63|| 12|| 5|| 10|| 15|| 14
|-
| 2010-2011|| Crunch de Syracuse|| LAH||16 ||4 ||2 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011|| Ducks d'Anaheim|| LNH||60 ||11 ||10 ||21 ||18 ||6 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-
|2011-2012 || Crunch de Syracuse || LAH ||55 ||12 ||18 ||30 ||36 ||4 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2011-2012 || Ducks d'Anaheim || LNH ||25 ||0 ||4 ||4 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013|| Admirals de Norfolk || LAH || 41|| 8|| 5|| 13|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2012-2013 || Pirates de Portland ||LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013|| Ducks d'Anaheim || LNH || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Coyotes de Phoenix || LNH || 22|| 2|| 4|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Pirates de Portland || LAH || 46|| 11|| 15|| 26|| 76|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 50|| 1|| 2|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Canucks de Vancouver || LNH || 8 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2015-2016 || ERC Ingolstadt || DEL || 31 || 13 || 3 || 16 || 32 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || KHL Medveščak || KHL || 31 || 9 || 6 || 15 || 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 24 || 5 || 4 || 9 || 42|| 5|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2017-2018 || Dinamo Riga || KHL || 51 || 14 || 8 || 22 || 70|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Dinamo Riga || KHL || 47 || 7 || 12 || 19 || 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Dinamo Riga || KHL ||34 || 9 || 11 || 20 || 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Avangard Omsk || KHL ||18 || 4 || 4 || 8 || 6|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2020-2021 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||23 || 2 || 5 || 7 || 10 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| HC Ambrì-Piotta || NL ||  || 

| 171 || 14 || 22 || 36 || 60 || 8 || 2 || 1 || 3 || 4

Notes et références 

Naissance en mars 1990
Naissance dans le district régional du Grand Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Dinamo Riga
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HC Ambrì-Piotta